Koncertowo – album DVD zespołu Zakopower (wyd. 2009)
 Koncertowo – nagrodzony Nagrodą Muzyczną Fryderyk album zespołu Kasa Chorych (wyd. 2008)